СЕРЕСО има више значења:

 СЕРЕСО, Пара Варонес и Мухерес (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 СЕРЕСО (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 СЕРЕСО (Игвала де ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 СЕРЕСО (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 СЕРЕСО (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 СЕРЕСО (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику